Rodolfo Vázquez Cardozo (Buenos Aires, 15 de junio de 1956), filósofo y jurista mexicano. Profesor emérito en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),  miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI, Emérito), de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y del Colegio de Bioética A.C. Ha sido becario del CONACYT, del Consejo Británico y de la John Simon Guggenheim Foundation (2005).

Estudios
Licenciatura y Maestría en Filosofía por la Universidad Iberoamericana (UIA); Doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) titulándose con la tesis Educación liberal. Un enfoque igualitario y democrático de la educación; y  Licenciatura en Derecho  por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con la tesis Liberalismo, estado de derecho y minorías. Se ha actualizado académicamente en diplomados, seminarios y cursos postdoctorales nacionales e internacionales.

Docencia y Actividad Profesional
Como docente ha sido profesor de tiempo completo en el Departamento Académico de Estudios Generales (ITAM) desde 1979 hasta 1994; y en el Departamento Académico de Derecho (ITAM) desde 1994 hasta la fecha. En este último, imparte las materias de Teoría del Derecho, Filosofía del derecho y Teorías de la justicia. Ha dirigido el Programa de Teoría y Filosofía del Derecho que contempla la impartición de los seminarios «Eduardo García Máynez», «Felipe Tena Ramírez», «Luigi Ferrajoli», «Teoría y derecho privado comparado» y «Lectura Contemporánea de los Clásicos»; así como las cátedras «Ernesto Gazón Valdés» y «Ulises Schmill». 

Dirige con Ernesto Garzón Valdés la «Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política»; y con José Ramón Cossío, la colección «Doctrina Jurídica Contemporánea». Es fundador y miembro del consejo editorial de la revista Isonomía.

Ha sido profesor visitante en las universidades de Oxford, Cornell, Génova, Alicante y Carlos III de Madrid.

Trabajos publicados

Libros de autoría
 Educación Liberal. Un enfoque igualitario y democrático, Fontamara, México, 1997.
 Liberalismo, estado de derecho y minorías, Paidós-UNAM, México, 2001.
 Del aborto a la clonación. Principios de una bioética liberal, FCE, México, 2004.
 Derecho, moral y poder. Ensayos de filosofía jurídica, Porrúa-ITAM, México, 2005.
 Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la filosofía del derecho, Trotta, Madrid, 2006, 2010.
 Teoría del derecho, Oxford University Press, México, 2008.
 Las fronteras morales del derecho, Fontamara, México, 2009.
Democracia, religión y Constitución, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2010, 2013.
 Consenso socialdemócrata y constitucionalismo, Fontamara, México, 2012.
 Derechos Humanos. Una lectura liberal igualitaria, IIJ-UNAM, ITAM, Centro de Estudios de Actualización en Derecho, México, 2015.
Justicia y Derechos, Fontamara, Colección Cátedra Ernesto Garzón Valdés, México, 2018.
 Teorías contemporáneas de la justicia, IIJ-UNAM, ITAM, CEAD, IECEQ, México, 2019
No echar de menos a Dios. Itinerario de un agnóstico, Trotta, Madrid, 2021.

Edición 
Como editor se ha hecho cargo de más de 40 obras, entre las que destacan:
 Derecho y moral. Ensayos sobre un debate contemporáneo, Gedisa, Barcelona, 1998.
 Interpretación jurídica y decisión judicial, Fontamara, México, 1998.
 Bioética y derecho. Fundamentos y problemas actuales, FCE-ITAM, México, 1999, 2012.
 Tolerancia y pluralismo, Coyoacán, México, 2005.
 Laicidad. Una asignatura pendiente, Coyoacán, México, 2007.
 Corte, jueces y política, Fontamara, México, 2007.
 ¿Qué hacer con las drogas?, Fontamara, México, 2010.
 Normas, razones y derechos, Trotta, Madrid, 2011.Logros y retos de la bioética, Colegio de Bioética-UNAM-Fontamara-INSP-ITAM, México, 2014.Estado de derecho, democracia y educación ciudadana, Instituto Nacional Electoral (INE), México, 2018.

 Entrevista y otras referencias 
 Atienza, Manuel, "'Entrevista a Rodolfo Vázquez'", en  Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 45, octubre, 2016, pp. 191-218. 
 Cerdio J., Larrañaga, P., Salazar P., Entre la libertad y la igualdad. Ensayos críticos sobre la obra de Rodolfo Vázquez, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017, Tomo 1. 
 Cerdio J., Larrañaga, P., Salazar P., Entre la libertad y la igualdad. Ensayos críticos sobre la obra de Rodolfo Vázquez'', Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017, Tomo 2. 
 Atienza, Manuel, "'Diálogos iusfilosóficos con Rodolfo Vázquez”, 3 de abril de 2022.

Referencias

Enlaces externos
1.Departamento académico de Derecho http://www.itam.mx/es/facultad/profesoresDetalles.php?id_profesor=101Vázquez, Rodolfo

Alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
Vázquez, Rodolfo
Alumnado de la Universidad Iberoamericana
Alumnado del Instituto Tecnológico Autónomo de México
Abogados de México
Emigrantes argentinos hacia México